Греблина:

 Греблина (Дихтинецкий сельсовет) — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.
 Греблина (Долгопольский сельсовет) — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.